Юр'ївська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття:
 Юр'ївська волость — Новомосковського повіту Катеринославської губернії;
 Юр'ївська волость — Павлоградського повіту Катеринославської губернії.

Див. також 
 Юрівська волость